

Сатпаєвський сільський округ — сільський округ, Аксуатський район, Абайська область
 Сатпаєвський сільський округ — сільський округ, Баянаульський район, Павлодарська область